Der Nürnberger Versicherungscup 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Nürnberg. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 8. bis 15. Juni 2013 statt.

Im Einzel gewann Simona Halep gegen Andrea Petković mit 6:3 und 6:3 ihr erstes WTA-Turnier. Im Doppel gewann die Paarung Ioana Raluca Olaru / Walerija Solowjewa mit 2:6, 7:63 und [11:9] gegen Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2013 fand vom 8. bis 10. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Nürnberg